Municipio de Good Hope puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Good Hope (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.
 Municipio de Good Hope (condado de Norman, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Norman.
 Municipio de Good Hope (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.